La Serie A1 1979-80 fue la edición número 58 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 7 de octubre de 1979. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, los primeros seis de forma automática, mientras el 7.º y 8.º clasificados jugaron una ronda previa contra los dos primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.

El campeón sería por novena vez en su historia el Sinudyne Bologna tras derrotar en la final al Gabetti Cantù en dos partidos. Descendieron a la Serie A2 Superga Mestre, Acqua Fabia Roma, Isolabella Milano y Eldorado Roma, mientras que consiguieron plaza de ascenso Pagnossin Gorizia, Mercury Bologna, Banco Roma y Hurlingham Trieste.

Temporada regular

Clasificación

Play-off

Octavos de final

Fase final

Desempate por la premanencia

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de Lega Basket

1980
Baloncesto en 1979
Baloncesto en 1980